Eluma är ett släkte av kräftdjur. Eluma ingår i familjen klotgråsuggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Klotgråsuggor
Eluma